Алекса́ндр Влади́мирович Ма́йер (род. 18 февраля 1986, Томск, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Алматы», выступающего в ОЧРК.

Биография 
А. М. Майер — воспитанник новокузнецкого хоккея. Профессиональную карьеру начал в 2002 году в «Металлург-2» (Новокузнецк).

Играл в нескольких лигах чемпионата России и в чемпионате Казахстана.

В первой лиге чемпионата России сыграл в 58 играх, набрав по системе «гол+пас» 30+23 очка.

В высшей лиге чемпионата России провёл 203 игр, набрав 62+45 очков.

В суперлиге чемпионата России в Новокузнецке провёл 5 игр, сделав единственную результативную передачу.

Начиная с сезона 2011/12 года играет в ВХЛ в составе ХК «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск). Сыграл в 56 играх, набрав 26+15 очков.

В играх чемпионата Казахстана сыграл в 70 играх и набрал 31+21 очко по системе «гол+пас».

Достижения 
 Чемпион Казахстана (2007)

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Иртыш»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Алматы»